Nello sci nordico ai XXIII Giochi olimpici invernali, che si sono svolti a Soči (Russia) dal 7 al 23 febbraio 2014, sono state assegnate medaglie in diciannove specialità.

Rispetto all'edizione precedente è stata introdotta una novità nel programma, già sperimentata ai Mondiali, ovvero la prova femminile di salto con gli sci.

Risultati

Uomini

Combinata nordica

Trampolino normale

Trampolino lungo

Gara a squadre

Salto con gli sci

Trampolino normale

Trampolino lungo

Gara a squadre

Sci di fondo

15 km

Inseguimento 30 km

50 km

Staffetta 4x10 km

Sprint 1,5 km

Sprint a squadre

Donne

Salto con gli sci

Trampolino normale

Sci di fondo

10 km

Inseguimento 15 km

30 km

Staffetta 4x5 km

Sprint 1,5 km

Sprint a squadre

Medagliere per nazioni

Note 

Sci nel 2014
 22
Sport ai XXII Giochi olimpici invernali